Nissenson ist der Familienname folgender Personen

Hugh Nissenson (1933–2013), US-amerikanischer Schriftsteller
Jack Nissenson (1933–2015), kanadischer Musiker